Насташка - село у Рокитнянському район
 Насташка - річка, притока річки Поправка